Hygrophila (plante), un genre de plantes d'eau douce de la famille des Acanthaceae
 Hygrophila (gastéropode), un ordre de mollusques de la sous-classe des Heterobranchia

Homonymie de taxons en biologie